

Варненски и Великопреславски митрополити

Великотърновски митрополити

Видински митрополити

Врачански митрополити

Доростолски митрополити

Западно- и Средноевропейски митрополити

Ловчански митрополити

Митрополити на САЩ, Канада и Австралия

Неврокопски митрополити

Плевенски митрополити

Пловдивски митрополити

Русенски митрополити

Сливенски митрополити

Софийски митрополити

Старозагорски митрополити